Ви́ктор Порфи́рьевич Перева́лов (17 февраля 1949, Ленинград, СССР — 5 июля 2010, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский киноактёр.

Биография 
Родился 17 февраля 1949 года в Ленинграде в семье санитарки и работника торговли. В семье также воспитывались старшие братья. В начале 1970-х годов женился. В ноябре 1973 года у него родилась дочь Елена. В 1990 году родилась внучка Мария.

В кино с восьми лет, первая роль — в короткометражном фильме «Тамбу-Ламбу».
Один из самых популярных детей-актёров советского кино. Последнюю большую роль сыграл в 1977 году в фильме «Трактир на Пятницкой», после чего в кино снимался практически в одних эпизодах. Работал грузчиком, водителем, кровельщиком. Работал в ленинградском метрострое. Вернулся в кино в 2006 году, сыграв сразу главную роль деревенского философа по прозвищу «Экклезиаст» в фильме «Граффити», после снимался в небольших ролях.

Скончался на 62-м году жизни от осложнений вызванных Хронической обструктивной болезнью лёгких 5 июля 2010 года. Похоронен на кладбище Памяти жертв 9-го января в Санкт-Петербурге.

Фильмография 

  — Тамбу-Ламбу — Вовка
 1958 — Город зажигает огни — Вова
  — Марья-искусница — Иванушка, Марьин сын
 1959 — Сомбреро — Вовка-пестик
  — Балтийское небо — Слава
 1961 — Старожил — Андрей Крутиков
  — Долгая счастливая жизнь — театрал без билета
 1966 — Земля отцов — сирота
 1966 — Республика ШКИД — Гога
  — Я Вас любил… — Коля Голиков
 1967 — Браслет-2 — солдат
  — Годен к нестроевой — Володя Данилин
 1968 — Старая, старая сказка — Принц-трубочист
  — Русские идут / Die Russen kommen (ГДР) — Игорь, русский остарбайтер
  — Золото — Толя Златоустов, ремесленник, партизан
  — На дальней точке — Петров
 1971 — Карьера / Karriere (ГДР) — Игорь, русский отрбайтер
 1971 — Факир на час — Коля
  — Разрешите взлёт! — милиционер
 1972 — Дела давно минувших дней… — сержант
 1972 — Двенадцать месяцев — Май
  — Открытая книга — лаборант
 1973 — Солёный пёс — кок
 1973 — Цемент — трубач
 1973 — Игра — Петухов
  — С весельем и отвагой — Коляня
 1974 — Царевич Проша — подручный водяного палача
 1974 — Пятёрка за лето — Тихонов, сержант милиции
  — Без права на ошибку — Глеб Заступин
 1975 — Между небом и землёй — солдат
  — Кадкина всякий знает 
 1976 — Приключения Травки — Витя, монтёр уличных фонарей
 1976 — Длинное, длинное дело — участковый милиционер
 1976 — Факт биографии — Виктор Зайчик
 1976 — Будёновка — Андрей, красноармеец
  — Колыбельная для мужчин — солдат у памятника
 1977 — Трактир на Пятницкой — Панин, половой
 1977 — Это было в Коканде — Федоткин, красноармеец
  — И ты увидишь небо — Витюня
 1978 — Сын чемпиона — Лёня Белохвостиков
 1978 — Живите в радости
  — Инженер Графтио — красноармеец
 1979 — Соловей — слуга
 1979 — Вкус хлеба — Гриша Павликов
  — Опасный возраст — старшина милиции
 1981 — Личная жизнь директора — Саша, водитель Новикова
  — Ослиная шкура — разбойник
  — Ка-ка-ду — гость
  — Игра — министр, придурок, старуха
  — Граффити — Клизя, деревенский философ по прозвищу «Экклезиаст»
  — Сокровище — Старичок
  — Русалка — мужчина с мегафоном
 2007 — Литейный, 4 (серия «Говорящая татуировка») — Буров, пациент психушки
  — Братья Карамазовы — Максимов, помещик
 2008 — Смерть шпионам. Крым — Сеня Вилкин
  — Пелагия и белый бульдог — доктор
 2009 — Золотая страна — Николай Васильевич Кротов
 2009 — Морские дьяволы-3. Газовый синдром (8 серия) — водитель красного авто
  — Семейный дом — бомж на вокзале
 2010 — Ночной таверны огонёк — Валерьянович
  — Жизнь людей (не был завершён) — дед Тарасюк
 2011 — Хранимые судьбой — Лев Самочкин

Призы и награды 
 Приз кинофестиваля «Созвездие» (Тверь, 2007) — «За лучшее исполнение мужской роли второго плана» (роль Клизи Эклезиаста в фильме «Граффити», 2006).
 За лучшее исполнение мужской роли, второго плана в фильме «Граффити» награждён медалью и дипломом в номинации «Возвращение в кино» на Иссык-Кульском Кинофестивале (2007), Киргизия.
 За лучшее исполнение мужской роли награждён дипломом и статуэткой «Волоколамский рубеж» имени С. Ф. Бондарчука приз Международного фестиваля военно-патриотического фильма (2007).
 В соответствии с решением Межотраслевого объединённого комитета по наградам от 29 января 2010 года награждён медалью «За вклад в отечественную культуру». Удостоверение № 108. Председатель комитета Н. П. Милоченко.

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте kino.np.by
 Автобиографическое интервью на veche.tver.ru
 Виктор Перевалов на сайте «Актёры советского и российского кино»
 «Последний путь Виктора Перевалова» на mk.ru
 Могила В. Перевалова на сайте «Могилы знаменитостей».

Дети-актёры СССР
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января